

Населені пункти та їхні частини
 Станіславув — гміна в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Менцинка Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Станіславув — село в гміні Юзефув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Станіславув — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Станіславув — село в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Станіславув — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Станіславув — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Станіславув — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Станіславув — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Станіславув — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Станіславув — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Станіславув — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Станіславув — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві
 Станіславув — частина села Бялачув у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — частина села Нова Воля в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — частина села Натолін-Керноський в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — частина села Треткі в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — частина села Котушув у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — частина села Кернозя в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — частина села Станіславув у гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — частина села Лавкі в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — частина села Ауґустув у гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — частина села Стриковиці-Ґурне в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Станіславув — частина села Вишмонтув у гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Станіславув — частина села Джевце в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Станіславув — частина села Боркі в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Станіславув — частина села Непомуценув у гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Станіславув — колонія в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Станіславув — колонія в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — осада в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — осада в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Станіславув — лісова осада в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув — лісова осада в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки